A Boldogok, akik házadban laknak... néhány magyarországi szerzetesrend történetét szöveggel és képekkel ismertető könyv címe.

Kivitel 
A könyv igényes kivitelű. Mind a szöveges rész, mind a képek mélynyomó papírra nyomottak. Az alcímek stilizáltak.
Boldogok, akik házadban laknak... Szerzetesrendek Magyarországon; fotó Szebeni András, szöveg Lukács László; Corvina, Bp., 1988

Szerkezet 
A bevezetőt Dr. Szennay András OSB főapát írta. Ezen szöveg elején stilizált nagy kezdőbetű található.
Az aláírás dátuma: Pannonhalma, 1986. október

Szöveg 
Előszó - Lukács László
A bencések 3 oldal
A ferencesek 5 oldal
A piaristák 3 oldal
A szegény iskolanővérek 3 oldal

Képek  
Rendi élet 25
Iskolai élet 79
Ünnepek (karácsony-húsvét kör) 125K
A képek 1983-1986 között készültek, NIKON fényképezőgéppel KODAK színes filmre.

Források

További információk 

  Fotó, 35.évf.11.szám 1988 november 504.oldal KÖNYVEKRŐL Dénémeth István: Boldogok, akik házadban laknak... 
                                                        

20. századi magyar könyvek
Ismeretterjesztő művek
1988 könyvei